Dolnoniemiecka Wikipedia – edycja językowa Wikipedii tworzona w języku dolnoniemieckim. Wersja ta liczy obecnie  artykułów.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wikipedia w języku dolnoniemieckim
 Statystyki projektu

Edycje językowe Wikipedii